



Localités 
 Witteveen, village de la commune de Midden-Drenthe, dans le Drenthe
 Witteveen, hameau de la commune de De Wolden, dans le Drenthe
 Witte Veen (Overijssel) est un site classé par Natura 2000
 Witteveen visual art centre, Amsterdam; centre des beaux arts par galerie Witteveen.

Patronyme 

 Johan Witteveen, économiste néerlandais et  directeur général du FMI.